Lavoine peut désigner :

Patronyme 

 Marc Lavoine, (1962), est un chanteur et acteur français.
 Gilbert Lavoine, (1921-1965), est un boxeur français.
 Sarah Lavoine, (1973), est une designer et architecte d’intérieur française.
 Louis-Victor Lavoine (1808-1861), est un peintre français.

Toponyme 

 Lavoine est une commune française du département de l'Allier.

Voir aussi 
 
Patronyme français
Homonymie
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France